Topolovac (Kroatië), plaats in Kroatië
Zrinski Topolovac, plaats in Kroatië
Topolovac, of Dunafalva, plaats in het Hongaarse comitaat Bács-Kiskun